Аббревиатура ОМЗ может означать:

 Объёмно-модульное здание
 Опорно-межевые знаки
 отделы мест заключения / общие места заключения
 обязательное медицинское страхование
Заводы:
 Объединённые машиностроительные заводы
 Одинцовский машиностроительный завод
 Оленегорский механический завод
 Омский моторостроительный завод
 Омутнинский металлургический завод
 Орловский машиностроительный завод
 Орский механический завод
 Очёрский машиностроительный завод